José Toral puede hacer referencia a:
 José Toral y Velázquez; (1832-1904), militar español.
 José Toral y Sagristá; (1874-1935), notario y escritor español.